Amieira ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Amieira (Oleiros), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Oleiros
 Amieira (Portel), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Portel
 Amieira do Tejo
 Amieira (Samuel)